HSR steht für:
 Hochschulreife
 Hauptstrahlrichtung für die Ausrichtung von (Mobilfunk-)Antennen; Norden: 0°, Osten: 90° usw.
 Taiwan High Speed Rail, die Hochgeschwindigkeitsbahn der Republik China
 Historical Social Research, eine Fachzeitschrift für historische Sozialforschung
 Hochschule für Technik Rapperswil, eine Teilschule der Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
 Hohlstrahlrohr, Armaturen der Feuerwehr zur Löschmittelabgabe
  Hidden Surface Removal, eine Technik aus der 3D-Computergrafik
 homogeneously staining region, mehrfach kopierte und integrierte Sequenzen in der Genetik
 High-availability, Seamless Redundancy, ein Redundanzprotokoll für Ethernet Netzwerke, um ohne jeglichen Unterbruch einen Ausfall überstehen zu können
 Human Service Robots
 Seelze Rangierbahnhof (DS100-Code)

HSR